Лу́ка Гуаданьи́но (; род. , Палермо, Италия) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Гуаданьино получил известность после сотрудничества с шотландской актрисой Тильдой Суинтон, которая, среди прочего, снялась у режиссёра в таких фильмах, как «Протагонисты», «Я — это любовь», «Большой всплеск» и «Суспирия», ремейке одноимённого фильма 1977 года.

За работу в качестве постановщика и продюсера над картиной «Назови меня своим именем», Лука Гуаданьино получил положительные отзывы со стороны критиков и зрителей, а также несколько престижных премий и номинаций, среди которых «Оскар» в категории «Лучший фильм», «Серебряная лента» в категории «Лучшая режиссура», «BAFTA» в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучший фильм» и «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».

Биография 
Гуаданьино родился в Палермо, Италия, в семье отца-сицилийца и матери-алжирки. Он провёл раннее детство в Эфиопии, где его отец преподавал историю и итальянский язык. Он окончил Университет Палермо, где изучал литературу, а также университет Сапиенца, где изучал историю и критику кино, позже представив дипломную работу об американском кинорежиссёре Джонатане Демми.

Личная жизнь 
Гуаданьино — открытый гей. Его партнёром 11 лет, с 2009 до 2020 года, являлся  итальянский кинорежиссёр Фердинандо Сито Филомарино, внучатый племянник Лукино Висконти . Фердинандо Сито Филомарино работал в качестве третьего ассистента режиссёра над многими фильмами Луки Гуаданьино. 
Лука живёт и работает во дворце XVII века в центре Кремы.

Карьера 
Впервые получил международное признание в 2005 году благодаря своему фильму «Мелисса: интимный дневник». Неоднократно сотрудничал с Тильдой Суинтон, включая фильмы «Протагонисты» (1999), «Я — это любовь» (2010), «Большой всплеск» (2015) и «Суспирия» (2018). В сентябре 2022 года на 79-м Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера фильма «Целиком и полностью», который был удостоен премии «Серебряный лев» за лучшую режиссёрскую работу.

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 1999 — «Протагонисты»
 2005 — «Мелисса: интимный дневник»
 2009 — «Я — это любовь»
 2012 — «Хозяева дома»
 2015 — «Антония»
 2015 — «Большой всплеск»
 2017 — «Назови меня своим именем»
 2018 — «Суспирия»
 2022 — «Целиком и полностью»
 2023 — «Претенденты»

Документальные фильмы 
 2003 — Цивилизованный мир
 2003 — Лотус
 2004 — Крестьянская еда
 2008 — Пиппо Дельбоно — Мы должны умереть: Фабрика любви
 2011 — Бессознательный итальянский
 2013 — Бертолуччи о Бертолуччи
 2014 — Беллусконе: сицилийская история
 2016 — Тени снизу
 2020 — Охотник за трюфелями
 2020 — Сальваторе: сапожник мечтаний

Короткометражные фильмы 
 1997 — Здесь
 2000 — Сёрфер
 2001 — До свидания
 2002 — Россо
 2002 — Тильда Суинтон: Фабрика любви
 2004 — Арто Линдси Пердоа в Белезе: Фабрика любви
 2007 — Часть вторая
 2007 — Дельфиназия
 2010 — Диархия
 2010 — Хронология
 2019 — Потрясающая девушка
 2020 — Фиори, Фиори, Фиори

Телевизионные проекты 
 2020 — Мы те, кто мы есть

Примечания

Ссылки 

Выпускники Римского университета
Выпускники Университета Палермо